Droga krajowa nr 57 (Czechy)
 Droga krajowa nr 57 (Polska)
 Droga krajowa nr 57 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 57 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A57